Маисян () — село в Армавирской области Армении.

География 
Село расположено в центральной части марза, на расстоянии 6 километров к северо-западу от города Армавир, административного центра области. Абсолютная высота — 880 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1932 году как совхоз № 2. В 1939 году поселку было присвоено имя Берии. В 1953 году переименован в имени Жданова. Своё современное название получило в 2006 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Армавирской области